Csehország
 Sítiny, Mnichov településrésze a Chebi járásban
 Sítiny, Svatý Jiří településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban